Wielki Wierch – szczyt w Gorcach
 Wielki Wierch – szczyt w Bieszczadach